26-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 27 марта по 22 ноября 1964 года. Победителем турнира стало тбилисское «Динамо».

Класс «А»

Первая группа. 

Лучший бомбардир — Владимир Федотов (ЦСКА) — 16 голов в 29 матчах.

Вторая группа 

Чемпионат СССР 1964 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
 на первом этапе 27 клубов в двух подгруппах определяли участников финальных турниров;
 на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли 4 путёвки в первую группу.

За 1-14 места. Итоговая таблица

За 15-27 места. Итоговая таблица

Класс «Б»

Финал Союзных республик

Финал РСФСР

Финал УССР. За 1-6 места

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона